Кири́лл Комаро́в:
 Комаров, Кирилл Игоревич (род. 1964) — акустический гитарист, певец, композитор.
 Комаров, Кирилл Игоревич (род. 1992) — российский биатлонист.